Coppel bezeichnet

 J. Coppel & Söhne, 1834 in Hannover gegründete Privatbank

Coppel ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Coppel (1907–1972), australischer Drehbuchautor, Schriftsteller und Dramaturg
 Alexander Coppel (1865–1942), deutscher Unternehmer
 Alfred Coppel (1921–2004), US-amerikanischer Schriftsteller
 Gustav Coppel (1830–1914), deutscher Unternehmer
 Jérôme Coppel (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Juan José Suárez Coppel, mexikanischer Manager
 Simon Coppel (1811–1890), deutscher Bankier und Stiftungsgründer

Siehe auch:
 Cappel
 Coppell
 Koppel